Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute du 20 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Spîrlea et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Luxembourg
Tennis
Tennis en septembre 1999